Bellerive puede referirse a:

 Bellerive, comuna del cantón de Vaud.
 Collonge-Bellerive, comuna del cantón de Ginebra.

 Bellerive-sur-Allier, comuna del departamento de Allier.

Personajes 
 Jean-Max Bellerive, primer ministro haitiano.